Mendham (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Mendham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk